Kaniów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Kaniów (Bestwina), Dorf im Powiat Bielski der Woiwodschaft Schlesien
 Kaniów (Gubin), Dorf im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Lebus
 Kaniów (Popielów), Dorf im Powiat Opolski der Woiwodschaft Oppeln
 Kaniów (Zagnańsk), Dorf im Powiat Słupecki der Woiwodschaft Heiligkreuz